Гундеберт (; умер ок. 676 года) — епископ Санса (640-е годы), святой отшельник (день памяти — 21 февраля).

Святой Гудеберт оставил епископское служение в Сансе в пользу отшельнической жизни в Вогезах. Там, в Сеноне он около 660 года основал бенедиктинское . В середине XIII столетия монах этой обители Ришар Лотарингский написал житие Святого Гундеберта ().

Примечания

Ссылки 
 Gundebert of Senones

Умершие в 670-е годы
Святые по алфавиту
Святые Вогезов
Католические святые
Христианские святые VII века
Епископы Санса
Епископы VII века
Основатели монастырей
Персоналии по алфавиту